Magiera ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Magiera (1938–2022), polnischer Radsportler

 Kurtmartin Magiera (1928–1975), deutscher Autor 
 Siegfried Magiera (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Madjera
 Macieira